Я́ков Васи́льевич Дьяче́нко (21 марта [2 апреля] 1817, Полтавская губерния — 26 марта [7 апреля] 1871, бухта Посьет) — полковник (1869), первостроитель Хабаровска.

Исследователем Дальнего Востока, географом и писателем М. И. Венюковым (1832—1901) охарактеризован как «один из наиболее полезных деятелей по заселению Амура».

Биография 
Яков Васильевич Дьяченко родился 21 марта 1817 года в дворянской семье в Полтавской губернии. Образование получил в частных учебных заведениях.

16 апреля 1832 года поступил на военную службу унтер-офицером в Тираспольский конно-егерский полк, после расформирования которого 31 мая 1833 года переведён в Финляндский драгунский полк. 29 октября 1833 года переведён в Новомиргородский уланский полк.

24 октября 1835 года за отличие по службе произведён в корнеты.

4 сентября 1837 года за отличие по службе произведён в поручики.

23 мая 1841 года по прошению уволен от службы по болезни в чине штаб-ротмистра.

16 марта 1852 года по прошению вновь принят на службу поручиком и направлен в 13-й Сибирский линейный батальон (с 24 декабря 1858 года переименован в 3-й Восточно-Сибирский линейный батальон), куда прибыл 12 июня 1852 года.

В 1853 года назначен заведующим двумя ротами.

19 декабря 1853 года на вакансию произведён в штабс-капитаны.

В декабре 1855 — феврале 1856 года совершил переход из Верхнеудинска в Шилкинский завод. За заботу о подчинённых (две вышеупомянутые роты) и распорядительность во время похода получил благодарность от командующего войсками, расположенными в Восточной Сибири.

20 октября 1856 года получил благодарность в приказе по войскам в Восточной Сибири за организацию конвойного отряда и поход Шилкинский завод — Усть-Зейский пост (на Амуре) — Шилкинский завод.

28 декабря 1856 года объявлено монаршее благоволение за участие в организации и сплаве 3-й Амурской экспедиции.

В 1857 году генерал-губернатором Восточной Сибири назначен заведующим четырьмя ротами 3-го Восточно-Сибирского линейного батальона, находившимися на Амуре для устройства конных казаков.

16 апреля 1857 года за отличия по службе произведён капитаном.

2 ноября 1857 года награждён орденом Св. Анны 3-й степени.

23 февраля 1858 года назначен командующим (временно исполняющим должность (ВрИД) командира) батальоном.

21 июня 1858 года возглавил высадку 13-го Сибирского линейного батальона на берегу Амура и строительство селения Хабарово/Хабаровка (позднее г. Хабаровск).

6 октября 1858 года генерал-губернатором Восточной Сибири «поручено главное заведование вновь появившимся Уссурийским батальоном Амурского казачьего войска и заведование туземцами, живущими до Горина вниз по Амуру».

18 сентября 1859 года генерал-губернатором Восточной Сибири поручено заведовать устройством вновь вольно переселившихся из внутренних губерний России казённых крестьян. В течение года исполнял эти обязанности до прибытия назначенного исправника.

24 октября 1859 года за отличие по службе произведён майором с утверждением командиром батальона.

22 мая 1861 года за отличие по службе произведён подполковником.

12 января 1862 года утверждён командиром 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона.

2 июля 1862 года назначен командующим (временно исполняющим должность (ВрИД) командира) Уссурийским пешим батальоном Амурского казачьего войска, командиром которого утверждён высочайшим приказом 10 февраля 1863 года (батальон дислоцировался в ст. Казакевичевой).

2 мая 1864 года за отличие по службе награждён орденом Св. Станислава 2-й степени.

18 февраля 1866 года назначен начальником Новгородского поста (бухта Посьет), в этой должности утверждён высочайшим приказом 2 апреля 1866. Новгородская постовая команда осуществляла охрану Приморья, содержала посты во Владивостоке, в бухте Находка, в заливе Стрелок, урочище Вяземском и станице Верхнее-Бельцовой.

В 1868 году Приморье подверглось нападению крупных банд хунхузов (китайских бандитов), в разгроме которых активно участвовал Я. В. Дьяченко.

20 июля 1869 года за отличие по службе произведён полковником.

Согласно свидетельству о смерти, «Начальник Новгородской постовой команды полковник Дьяченко… 26 марта 1871 года умер от острого катарального воспаления мельчайших ветвей дыхательного горла». Место захоронения неизвестно.

Награды 
 2 ноября 1857 года — Орден Св. Анны 3-й степени.
 2 мая 1864 года — Орден Св. Станислава 2-й степени.

Семья 
Согласно Послужному списку, был дважды женат (первый брак заключён в октябре 1841 года). Вторым браком был женат на купчихе Афимье Константиновой Захаровой.

От первого брака 6 июля 1842 года родился сын Владимир.

Память 
30 мая 2008 года в городе Хабаровске, в честь 150-летия со дня образования города, открыт бронзовый монумент Якову Дьяченко.
Четырёхметровый монумент изготовил московский скульптор А. И. Рукавишников. Поскольку реальный портрет Дьяченко неизвестен, скульптор создал собирательный образ военного середины XIX века. Бронзовый капитан Дьяченко установлен на гранитном постаменте лицом к Амуру, недалеко от места высадки его батальона, в районе улицы Шевченко (пересечение с улицей Арсеньева), которая полтора века назад стала первой улицей нового города. Увековечить память первостроителя помогли пожертвования хабаровчан — они собрали почти 1,9 миллионов рублей.

Имя Якова Дьяченко носит переулок в исторической части Хабаровска.

Интересные факты 
В советском фотоальбоме о Хабаровске, в рубрике «Их имена в истории города», биография Якова Дьяченко была ошибочно проиллюстрирована фотографией 1905 года тогда ещё полковника Николая Третьякова, из группового снимка офицеров 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, бывшего в Порт-Артуре. Изображение Дьяченко до сих пор не найдено.

Краевед и военный топограф, член РГО, почётный член ВООПИиК Григорий Лёвкин считал, что основателем Хабаровска является не Яков Дьяченко, а генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв. Муравьёв прибыл на Усть-Уссурийский пост Казакевичева 31 мая (12 июня по новому стилю) 1858 года и убедился в недостаточности территории для размещения около устья р. Уссури селения. 31 мая по старому стилю — считается днём основания Хабаровска и празднуется ныне как День города.

3 июня 1858 года 13-й линейный батальон отправился из ст. Усть-Зейской (Благовещенская, ныне г. Благовещенск) в селение Хабарово/Хабаровка. Именно 3 июня 1858 года Н. Н. Муравьёв окончательно принял решение о месте расположения 13-го линейного батальона «в д. Бури» («д.», то есть «деревня», а не военный пост Хабарово/Хабаровка) на р. Амур (в районе будущего Хабаровска).

Только 21 июня 1858 года 13-й Сибирский линейный батальон во главе с Яковом Дьяченко высадился на берегу Амура для строительства селения Хабарово/Хабаровка. Поэтому капитан Дьяченко никак не мог оказаться на Амурском утёсе, куда поместил его писатель Николай Наволочкин 19 мая 1858 года (ссылаясь, что это дата по старому летосчислению, и прибавляя 12 дней, получая 31 мая). Постовая команда в Хабаровке и п. Хабаровка появились только после Именного Указа Российского императора Александра II от 18 апреля 1867 года.

См. также 
 Прапорщик Комаров — первостроитель Владивостока.

Литература 
 ГАХК Ф. 849. Оп. 1. д. 6. л. 2. Хроника важнейших событий, связанных с образованием и развитием города Хабаровска (за 1858—1926 гг.). / Рукопись В. И. Чернышёвой.
 Чернышёва В. И. Хабаровск: К 100-летию города. — Хабаровск: Кн. изд., 1958. — 102 с.
 Хабаровск. Страницы истории: Сборник документов Государственного архива Хабаровского края, Российского государственного исторического архива Дальнего Востока об истории развития города Хабаровска. — Хабаровск: Част. коллекция, 2008. — 448 с., ил.
 Хабаровск: Фотоальбом. Фото: Е. Кассина, Г. Расторгуева, Ю. Муравина. Текст В. Ковтуна. — Хабаровск: Кн. изд., 1979. — 256 с., ил., стр. 44. («Их имена в истории города»)
 Наволочкин Н. Д. Амурские версты. — Хабаровск. Кн. изд., 1974. — 352 с.
 Наволочкин Н. Д. Амурские версты. — Хабаровск: Кн. изд., 1977. —368 с. (Библиотека дальневосточного романа)
 Наволочкин Н. Д. Амурские версты: Роман. — Хабаровск: Изд. Ковчег, 2007. — 283 с.
 Наволочкин Н. Д. Главное дело капитана Дьяченко/ Консультант М. Ф. Бурилова. — Хабаровск: Частная коллекция, 2007. — 64 с., ил.
 Наволочкин Н. Д. Избранное. В 3-х т. т. Т. 1. Амурские версты: Роман (в 2-х ч. Ч. 1. 1857 г.; Ч. 2. 1858 г.); Казаки — это внутреннее состояние и образ жизни: Ст. Предисл. Л. И. Миланич. Его душа, его уроки и всегда с нами. Худож. В. Н. Антонов, В. М. Лебедев. — Хабаровск: Дальневосточный издательский центр «Приамурские ведомости», 2015. — 368 с., ил.
 Филонов А. М. Три ипостаси Якова Дьяченко: Из истории освоения Приамурья и Приморья. — Хабаровск: Изд. дом Приамурские ведомости, 2009. — 200 с., ил.
 Лысунец В. А., Фокин А. М. Под грифом архива: Материалы из фондов Российского государственного исторического архива Дальнего Востока. О деятельности Я. В. Дьяченко в Новгородской гавани за период с 1866 до 1871 года, освоение и заселение территорий Приамурской и Приморской областей. — Хабаровск: Совет лауреатов премии им. Я. В. Дьяченко, 2013. — 76 с., ил.
 Лысунец В. А. Дальневосточные версты капитана Дьяченко. В фактах, событиях и документах. — Хабаровск: МАУ Хабаровские вести, 2014. — 200 с., ил.
 Лёвкин Г. Г. Хабаровск или Боли? // Журнал Приамурского географического общества Наука и природа Дальнего Востока, № 1, 2004 г.
 Лёвкин Г. Г. Хабаровск или Боли? // Тихоокеанская звезда, № 205—206, 3-4 ноября 2011 г., № 215, 18 ноября 2011 г.
 Лёвкин Г. Г. Толочь воду в ступе или размазывать кашу по тарелке? // Тихоокеанская звезда, 22, 23, 28, 29 сентября 2016 г.

Примечания 

Родившиеся в Полтавской губернии
Умершие в Хасанском районе
Полковники (Российская империя)
Основатели городов
Амурские казаки